

Sigle 
 Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana – partito politico peruviano, conosciuto anche come "Partido aprista peruano"
 Australian Prudential Regulation Authority
 Australian Performing Rights Association

Altro 
 Apra Harbor – porto dell'isola di Guam